Нефёдова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Нефедова, Дорис (1942—1969) — немецкая певица (шансон).
 Нефедова, Инара (1930—2022) — латвийский искусствовед и музейный работник.
 Нефёдова, Людмила Алексеевна (род. 1949) — российская певица (меццо-сопрано).
 Нефёдова, Мария Владимировна (род. 1979) — российский рок-музыкант.
 Нефедова, Раиса Геннадьевна (род. 1947) — удмуртская актриса театра.
 Нефёдова, Татьяна Григорьевна (род. 1949) — российский географ. См. также